Josefa Casas i Clavell (l'Hospitalet de Llobregat, Barcelonès), coneguda popularment amb el nom de Pubilla Casas o Pubilla Cases, fou la pubilla, és a dir, l'hereva dels béns de la família Casas i Clavell, i propietària d'uns terrenys a l'Hospitalet on encarregà construir una gran casa senyorial.

A partir de la dècada del 1920, la pubilla Casas va acabar donant nom a un dels barris de l'Hospitalet, així com també a un carrer i a una plaça, al mateix barri. I des de l'any 1995, la geganta de l'Aula de Cultura de la Florida ha esta batejada amb el nom de geganta Pepa, en record de Josefa Casas.

Biografia 
Josefa Casas, hereva d'una gran família del segle XVIII, es casà amb Josep Martí i enviudà el 22 d'abril de 1792 a edat anciana.

L'any 1767, Josefa Casas va comprar una gran finca que l'Estat havia expropiat al jesuïtes, situada al costat del llavors anomenat camí ral i l'any 1771 la va enderrocar i s'hi va fer construir una gran casa senyorial al quatre vents i de tres plantes, seguint l'estil neoclàssic, que seria coneguda posteriorment com la Casa de la Pubilla Casas. La situació estratègica d'aquesta casa, a les portes de Barcelona i la categoria social que tenia la família Martí Casas, deguda a la producció vitivinícola, va fer possible que allotgés visitants il·lustres, tant polítics com eclesiàstics que es dirigien o sortien de Barcelona.

Referències 

Hospitalencs
Empresaris catalans